

Аккайин — аул, Буландинський район, Акмолинська область
 Аккайин — село, Зайсанський район, Східноказахстанська область
 Аккайин — село, Железінський район, Павлодарська область
 Аккайин — аул, Мартуцький район, Актюбинська область
 Аккайин — аул, Махамбетський район, Атирауська область
 Аккайин — село, Саркандський район, Жетисуська область
 Аккайин — село, Цілиноградський район, Акмолинська область

Див. також 
 Аккаїново